MMHG steht für:
 Haltepunkt München Hirschgarten (DS100-Code)

mmHg steht für:
 Millimeter Quecksilbersäule, siehe Torr

Abkürzung